Der Unicodeblock Alttürkisch (Old Turkic, U+10C00 bis U+10C4F)  enthält die Buchstaben zweier verwandter Schriftsysteme, die Orchon-Runen und die Jenissei-Runen.

Grafiktafel

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch)
 Turkic Runes (englisch)

Alttürkische Sprache